O Diabo (jornal, 1977)
O Diabo (jornal, 1934)
O Diabo (Tarot) - carta de Tarot